Понятие Марки России может означать:

 Почтовые марки России
 Акцизные марки России
 Гербовые марки России
 Канцелярские марки России
 Консульские марки России
 Медицинские марки России
 Паспортные марки России
 Марки сбора с посылок России
 Спекулятивные марки России
 Судебные марки России
 Фискальные марки России
 Марки-деньги России
 Оккупационные марки III Рейха

См. также 
 :Категория:Торговые марки России